San Matteo ima više značenja:
 San Matteo, Asti
 San Matteo, Bari
 San Matteo, Firenze
 San Matteo, Foggia
 San Matteo, Mantua